Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth til Danmark (Elisabeth Caroline-Mathilde Alexandrine Helena Olga Thyra Feodora Estrid Margarethe Désirée; født 8. maj 1935, død 19. juni 2018) var en dansk prinsesse. Hun var datter af arveprins Knud, barnebarn af kong Christian 10. og kusine til dronning Margrethe 2. Hun var 2012-2018 nummer 12 i den danske tronfølge.

Biografi 

Prinsesse Elisabeth blev født den 8. maj 1935 på Amalievej 6-8 på Frederiksberg som ældste barn af arveprins Knud og arveprinsesse Caroline-Mathilde. Hun blev storesøster til grev Ingolf og grev Christian af Rosenborg. Hun var kong Christian 10. og dronning Alexandrines første barnebarn.

Hun blev døbt i Lyngby Kirke d. 8. juli 1935 af kongelig konfessionarius Michael Neiiendam.

Med Grundloven af 5. juni 1953 blev tronfølgeloven ændret, så der indførtes kvindelig arvefølge til tronen, dog havde drenge fortrinsret til tronen. Prinsesse Elisabeth blev dermed arveberettiget til tronen efter sine to yngre brødre, prins Ingolf og prins Christian. Ved den kvindelige arvefølge i 1953 blev prinsesse Elisabeth nr. 7 i arvefølgen til den danske trone. Siden ændredes tronfølgen, og i 90'erne inden fødslen af prins Nikolai i 1999 var prinsesse Elisabeth nr. 4 i den danske tronfølge. Fra 1999 øgedes antallet af arveberettigede til den danske trone betydeligt og fra 2012 til sin død var prinsesse Elisabeth nr. 12 i den danske tronfølge.

I 1952 afsluttede hun sin realeksamen, hvorefter hun tog et år på kostskolen Brillantmont i Lausanne i Schweiz. Hun fortsatte sit uddannelsesforløb med et år på Suhrs Husholdningsskole samt forløb på den private mode- og designskole Margrethe Skolen og siden Tempo Type Skolen i København.

Prinsesse Elisabeth arbejdede som kontorfuldmægtig i Udenrigsministeriet fra 1956 til 2001, bl.a. på ambassaden i Washington D.C. fra 1973 til 1976 og fra 1981 til 1985. Senest var hun udstationeret ved den danske FN-mission i Geneve fra 1989 til 1993.

Prinsesse Elisabeth var ugift og havde ingen børn. Hun boede sammen med instruktøren Henning Claus Hermansen (1919−1997) i over 20 år til hans død.

Prinsesse Elisabeth modtog ikke apanage, hvilket ikke er nogen selvfølge som medlem af kongefamilien. Beslutninger om apanage (kaldet årspenge) ligger hos Folketinget.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater 
 8. juli 1935 – 17. juni 1944: Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth af Danmark og Island
 17. juni 1944 – 5. juni 1953: Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth af Danmark
 5. juni 1953 - 19. juni 2018: Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth til Danmark

Æresbevisninger

Danske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (11/03/1962).
 : Fortjenstmedaljen i sølv (F.M.2) .
 : Mindemedaillen i Anledning af Hundredeårsdagen for Kong Christian den Tiendes Fødsel (M.M.26.sept.1870-1970)  (26/09/1970).
 : Dronning Ingrids Mindemedalje	(Dr.I.M.M.)  (28/03/2001).
 : Erindringsmedalje i Anledningen af Hendes Majestæt Dronningens 75-års Fødselsdag  (EM.16.apr.2015).

Protektioner 
H.H. Prinsesse Elisabeth var protektrice for:
 Kædeordenen
 Dansk-Brasiliansk Selskab
 Dansk-Japansk Selskab
 Præmieselskabet for Plejemødre af 1861

Anetavle

Litteratur

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

 H.H. Prinsesse Elisabeth  på kongehusets hjemmeside
 Prinsesse Elisabeths liv i billeder, BT

Prinsesser fra Danmark
Huset Glücksburg
Diplomater fra Danmark
Danskere i 1900-tallet
Danskere i 2000-tallet
Personer fra Kongens Lyngby